Думата Пчелник може да се отнася за:

 село Пчелник, област Варна
 село Пчелник, област Добрич
 Пчелник, тревисто растение от семейство устноцветни